

Astronomia 
Cratere Janáček – cratere della superficie di Mercurio
2073 Janáček – asteroide della fascia principale

Persone 
Leoš Janáček – compositore ceco
Libor Janáček – calciatore ceco